FBB est un sigle utilisé en français pour désigner :
 FBB (F6FBB), un logiciel gratuit et open source ;
 Fédération royale belge de bridge
 Fondation Brigitte Bardot.

Dans d'autres langues, FBB est un sigle utilisé pour désigner :
   ;
  Frauenbefreiungsbewegung (en français, Mouvement de libération des femmes).

Homonymie d'acronyme